Mit Auflösbarkeit bzw. als auflösbar werden bezeichnet:
 Löslichkeit, das Vermögen eines Feststoffes, von einem bestimmten Lösungsmittel aufgenommen zu werden
 auflösbare Gruppe, eine Gruppe, die eine Subnormalreihe mit abelschen Faktorgruppen aufweist
 auflösbare Lie-Algebra, eine Lie-Algebra, deren abgeleitete Reihe irgendwann Null wird
 auflösbarer Blockplan, ein Blockplan, der eine Auflösung zulässt

Siehe auch
 Auflösung (Begriffsklärung)